

Села:
 Грабове — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Старовижівський район
 Грабове — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Шацький район
 Грабове — Донецька область, Шахтарський район
 Грабове — Одеська область, Кодимський район

Грабове () — село, Жилінський край, округа Битча